ЯМЗ — аббревиатура.

 Ярославский моторный завод
 Ярославский музей-заповедник (только в соответствующем контексте)
 Ясногорский машиностроительный завод